Németország
Müllenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Ahrweiler járásban
Müllenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Cochem-Zell járásban